Die Freie Arbeiter*innen-Union Schweiz (FAU), ist eine anarchosyndikalistische Gewerkschaftsföderation, bestehend aus lokalen Einzel- und Branchengewerkschaften. Die Syndikate der FAU Schweiz stehen Beschäftigten aller Branchen offen. Sie ist Mitglied von Syndibasa, einer Allianz verschiedener Basisgewerkschaften in der Schweiz.

Vom Syndikat zur Föderation 
Die FAU Schweiz ist im Gebiet der Schweiz aktiv. Sie besteht derzeit aus fünf Branchensyndikaten und dem Allgemeinen Syndikat, einer Vereinigung aller Berufe. Auch die Bildung von Sozialsektionen (z.B. von Erwerbslosen) oder anderen spezifischen Gruppen wie z.b. eine Frauen-, Inter-, non-binär-, Transgruppe (kurz: FINT) ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Die FAU Schweiz ist in vier Regionen aufgeteilt:
 MITTE (Bern, Solothurn, Basel, Wallis, Fribourg)
 INNERSCHWEIZ (Luzern, Zug, Unterwalden, Schwyz, Uri, Tessin)
 ROMANDIE: französischsprachige Schweiz
 OST: (Zürich, Aargau, Thurgau, St. Gallen, Graubünden, Appenzell, Glarus, Schaffhausen

Aktive Orts- und Branchensyndikate:
 FAU Solothurn
 FAU St. Gallen
 Branchensyndikat Pflege GP
 Branchensyndikat Soziales SOZ
 Branchensyndikat Ohne Lohnarbeit OLA
 Branchensyndikat Bau Holz Landschaftsgärtnerei BHL
 Branchensyndikat Gastro

Entscheidungen und Umsetzung 
Entscheidungen werden in Vollversammlungen von der Basis getroffen. Die Entscheidungsgewalt liegt stets in der Organisationseinheit, die die jeweilige Angelegenheit betrifft (Syndikat, Sektion oder Betriebsgruppe). Zur Erfüllung der Beschlüsse werden imperative Mandate vergeben oder Arbeitsgruppen gebildet.
Lokal handeln – global organisieren
 
International steht die FAU Schweiz mit der Freie Arbeiter*innenunion Deutschlands sowie anderen anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsföderationen in regelmässigem Kontakt.

FAJ 
Die Freie Arbeiter*innen Jugend FAJ ist die Jugendorganisation der FAU Schweiz. So wie es Branchensyndikate gibt, soll es auch ein Gefäss geben, in dem Jugendliche sich austauschen und gemeinsam aktiv sein können. Die FAJ ist in ihren Entscheidungen und Strategien selbstbestimmt von der FAU.

Savida 
Savida ist ein Syndikalistisches Bildungswerk das Ziel ist das, durch die Gewerkschaftsarbeit gewonnene Wissen, an die Mitgliedern und auch Nichtmitglieder weiterzugeben.

Selbstverständnis 
Die Freie Arbeiter_innen Union Schweiz ist eine Gewerkschaftsinitiative. Die FAU versteht sich als basisdemokratische und kämpferische Alternative zu den sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften. Die FAU beschreibt sich als anarchosyndikalistisch und nennt dabei folgende Punkte:

KÄMPFERISCH: Weil die Interessen der Arbeiter denjenigen des Kapitalisten radikal entgegengesetzt sind. Weil die grossen sozialen Fortschritte nur durch Kämpfe der Basis erreicht wurden.

SELBSTBESTIMMT: Weil Entscheidungen von den Direktbetroffenen getroffen werden sollen und nicht von Parteispitzen und Funktionären. Weil Hierarchien im Gegensatz zu unserer Vorstellung einer freien Gesellschaft stehen.

SOLIDARISCH: Weil einzig gegenseitige Hilfe und branchenübergreifende Aktionen uns die Durchschlagskraft geben, um tiefgreifende Veränderungen zu bewerkstelligen.

ANTIKAPITALISTISCH: Weil wir diejenigen sind, welche alle Güter herstellen und alle Dienstleistungen erbringen, sollten wir für unsere Bedürfnisse produzieren und nicht für den Profit von einigen Wenigen. Wir denken deshalb, dass der Syndikalismus für eine gerechte, horizontale und freie Gesellschaft einstehen muss.

Einzelnachweise 

Gewerkschaft (Schweiz)